Името Драгневци носят две български села:

 Драгневци, област Велико Търново
 Драгневци, област Габрово